La Federation Cup 1973 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata l'11ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 28 nazionali. Il World Group si è giocato al Bad Homburg Tennis Club di Bad Homburg in Germania dell'Ovest dal 30 aprile al 6 maggio e la finale ed è stata vinta dall'Australia che ha battuto il Sudafrica.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Bad Homburg Tennis Club di Bad Homburg in Germania dell'Ovest su campi in terra rossa

Le squadre perdenti del 1º e del 2º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni